Kanton Quimper-1
Kanton Quimper-2
Kanton Quimper-3